Alexanderstein bezeichnet

 Alexanderstein (Eldagsen), ein Kreuzstein in Eldagsen, Region Hannover, Niedersachsen
 Alexanderstein (Küsnachter Tobel), ein Findling im Küsnachter Dorfbach, Kanton Zürich. Siehe auch: Alexander Wettstein#Alexanderstein